Venice může být:

 anglický výraz pro Benátky
 Venice (nebo také Venice Beach) – městská čtvrť v Los Angeles
 Venice (Florida) – město na Floridě
 Venice (Illinois) – město v Illinois
 Venice (Louisiana) – vesnice v Louisianě
 Venice (New York) – město v New Yorku
 Venice (Utah) – vesnice v Utahu
 Venice (skupina) – americká hudební skupina

Externí odkazy